John Murray − XVIII-wieczny brytyjski dyplomata
 John Murray − brytyjski bokser, zawodowy mistrz Europy w wadze lekkiej
 John Murray − australijski generał, odznaczony Krzyżem Wiktorii
 John Murray − brytyjski przyrodnik i oceanograf
 John Murray − amerykański hokeista
 John Murray − brytyjskie wydawnictwo
 John Murray − australijski polityk
 John Murray (1768-1827) – brytyjski generał, 8. baronet
 John Murray (1879-1964) – brytyjski polityk

Zobacz też 
Hasło "John Murray" w en-Wikipedia